Андрей Осипович Закревский (1742 — 6 февраля 1804, Москва) — директор Императорской Академии художеств (1774—1784), президент Медицинской коллегии (1785—1794), Санкт-Петербургский уездный предводитель дворянства; тайный советник.

Происхождение 
Отец — Иосиф (Осип) Лукьянович Закревский — киевский полковой есаул, впоследствии генеральный бунчужный.

Мать — Анна Григорьевна, урождённая Разумовская, сестра Алексея (генерал-фельдмаршала, фаворита императрицы Елизаветы Петровны) и Кирилла (генерал-фельдмаршала, гетмана войска Запорожского) Разумовских.

Биография 
Воспитывался при дворе императрицы Елизаветы Петровны. В 1760—1764 гг. вместе с братом Григорием и тремя двоюродными братьями учился в Женеве.

С 1764 г. продолжал числиться в службе по гвардии, затем перешёл в армию. Около 1769 г. вышел в отставку в звании полковника.

10 июля 1774 г. собрание совета Императорской Академии Художеств ходатайствовало перед президентом академии И. И. Бецким о назначении директора Академии; кандидатура А. О. Закревского, не художника, была предложена в связи с тем, что ни один из адъюнкт-ректоров Академии, по уставу имевших право на директорство, не был «сведущ в российском языке», тогда как всё делопроизводство велось по-русски. 4 августа 1774 г. определением совета Академии А. О. Закревский был утверждён в должности директора. 17 октября 1776 г. ему был присуждён диплом почётного академика Испанской Академии художеств в Валенсии.

28 июня 1778 г. произведён в статские советники. 26 июля 1781 г., по именному Высочайшему указу, ему пожалована была «в Петербургском округе на Выборгской стороне, между дач Парголовой, Муриной, Тепловой и Головиной пустопорозжая казенная земля, мерою в 746 десятин и 100 квадратных саженей». Был попечителем Санкт-Петербургского воспитательного дома.

Указом Правительствующего Сената от 11 мая 1784 г. назначен советником правления банков для вымена государственных ассигнаций, в связи с чем уволился от должности директора Академии Художеств.

В 1785—1794 гг. состоял председателем Медицинской коллегии; в эти годы был произведён в действительные статские советники, затем — в тайные советники.

Избирался Санкт-Петербургским уездным предводителем дворянства. 10 февраля 1789 г. внесен в 1-ю часть родословной книги Санкт-Петербургской губернии.

Похоронен в Спасо-Андрониевском монастыре (Москва).

Семья 
Жена — княжна Mария Ивановна Одоевская (1736—20.02.1787), фрейлина Высочайшего Двора, дочь елизаветинского сановника И. В. Одоевского. Скончалась от водянки, похоронена на кладбище Александро-Невской лавры. Дети:
 Прасковья (1765—1816) — замужем за Павлом Сергеевичем Потёмкиным; внуки:
 Григорий (1786 — 26.08.1812, погиб под Бородино),
 Алексей (1787—1858, был женат на княжне Елизавете Петровне Трубецкой) (этого сына П. С. Потёмкина звали Сергеем; ссылка на примечание 5 некорректна);
 Дмитрий (1769 — до 1835); внук:
 Андрей — был близким другом М. Ю. Лермонтова;
 Екатерина (род. 1770);
 Марина (1773—1807);
 Анна (1775—1841), замужем за Александром Степановичем Лавинским;
 Елизавета, замужем за графом Дмитрием Борисовичем Толстым (1763—1844); внуки:
 Сергей (род. 6.4.1794)
 Николай (род. 22.6.1795)
 София (род. 1801)
 Александр (1806 — 16.7.1873)
 Модест (род. 22.4.1809).

Примечания

Литература 
 Васильчиков А. А. Семейство Разумовских // 18-й век : ист. сб. П. Бартенева. — 1869. — Кн. 2.
 Дело Имп. Академии Художеств. — 1774. — № 43.
 Модзалевский В. Л. Малороссийский Родословник. — Киев, 1910. — Т. 2. — С. 112—113.

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Императорская Академия художеств
Тайные советники
Президенты коллегий Российской империи